Hurtownia, składnica hurtowa – przedsiębiorstwo handlowe zajmujące się handlem hurtowym towarów, często w opakowaniach zbiorczych, ukierunkowanym na klienta prowadzącego sprzedaż detaliczną.

Handel